Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 2005 avgjordes i Bardonecchia i Italien under perioden 23-27 februari 2005 och var det 24:e världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 2005 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 2004/2005
Sportevenemang i Italien
2005 i Italien
Alpin skidsport i Italien
2005